Националният отбор по футбол на Австралия представя страната на международни срещи. Контролира се от Австралийската футболна федерация, която е член на ФИФА. Отборът участва пет пъти на Световно първенство. Най-доброто му представяне е през 2006 г., когато достига 1/8 финал.

Треньори 
 До 19 декември 2022 г.

България – Австралия 

Австралия